Luisa Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská (Luisa Karolína Juliana; 6. ledna 1858, Kiel – 2. července 1936, Marburg) byla sňatkem s knížetem Jiřím Viktorem waldecko-pyrmontskou kněžnou. Luisa se narodila jako třetí dítě a druhá dcera vévody Fridricha Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a Adléty ze Schaumburg-Lippe. Z otcovy strany byla také neteří dánského krále Kristiána IX.

Manželství a potomci 
29. dubna 1891 se třiatřicetiletá Luisa na rodném zámku Luisenlund provdala za šedesátiletého knížete Jiřího Viktora Waldecko-Pyrmontského, syna knížete Jiřího II. a Emmy Anhaltsko-Bernbursko-Schaumbursko-Hoymské. Manželům se za dva roky společného života narodil jeden syn, princ Wolrad (26. června 1892 – 17. října 1914), který byl později zabit během akce krátce po vypuknutí první světové války.

Po svatbě s Jiřím Viktorem se Luisa stala nevlastní matkou jeho sedmi již dospělých dětí z prvního manželství s princeznou Helenou Nasavskou. Mezi Luisinými nevlastními dětmi byly nizozemská královna Emma (jen o sedm měsíců mladší než nevlastní matka) a vévodkyně z Albany Helena. Luisa byla o 41 let mladší než její nevlastní zeť Vilém III. Nizozemský. Zemřela rok a půl před narozením své nevlastní prapravnučky Beatrix Nizozemské.

Tituly a oslovení 
 6. ledna 1858 – 19. prosince 1863: Její Jasnost princezna Luisa Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská
 19. prosince 1863 – 29. dubna 1891: Její Výsost princezna Luisa Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská
 29. dubna 1891 – 12. května 1893: Její Výsost kněžna waldecko-pyrmontská
 12. května 1893 – 2. července 1936: Její Výsost kněžna vdova waldecko-pyrmontská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Glücksburkové
Narození 6. ledna
Narození v roce 1858
Narození v Kielu
Úmrtí 2. července
Úmrtí v roce 1936
Úmrtí v Marburgu
Ženy